Борис Иванович Каневский ( — ) — советский -конструктор артиллерийского вооружения, Главный инженер «Орудийного завода» — Завода № 8 имени М. И. Калинина в подмосковных Подлипках, ныне в черте города Королев. Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (08.09.1943), профессор.

Биография 
В 1909 штабс-капитан, в 1917 полковник, служил на Тульском оружейном заводе . В 1922 числится техническим директором ТОЗ .

 1931 год — В апреле из Коврова в поселок Калининский (так с 1928 года стали называться Подлипки) вместе с Илларионом Мирзахановым (назначается директором) на Завод № 8 имени М. И. Калинина приезжает группа специалистов, в том числе Борис Иванович Каневский.
 1934—1938 год — главный инженер завода № 8
 1938 год — Мирзаханов назначает Каневского Техническим директором Завода № 8, невзирая на то, что ранее Каневский обвинялся во вредительстве.
 1941 год — начальник главка наркомата вооружений.
 8 сентября 1943 г. присвоено звание генерал-майора инженерно-артиллерийской службы.
Умер в 1954 г. в Москве.

Память 
Похоронен на участке № 20 Введенского кладбища в Москве.

См. также 
 «Арсенал»
 Завод № 8
 Завод № 88
 Мирзаханов И. А.
 Каллистратов А. Д.
 Локтев Л. А.
 Беринг, (фон Беринг) Владимир Михайлович

Примечания 

Штабс-капитаны
Царские офицеры на службе в РККА
Конструкторы артиллерии
Конструкторы стрелкового оружия
Конструкторы СССР
Изобретатели России
Изобретатели по алфавиту
Репрессированные в СССР
Машиностроители
Генерал-майоры (СССР)
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Похороненные на Введенском кладбище